Metropoli – città di grandi dimensioni
 Metropoli – gioco da tavolo
 Metropoli – rivista politica fondata nel 1979

Pagine correlate
Metropolis